K3 League steht für folgende Fußballligen aus Südkorea:
 K3 League (2007), bis 2019
 K3 League (2020), seit 2020